Ravne na Koroškem (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Karinthië
 Ravne na Koroškem (plaats), hoofdplaats van bovenstaande gemeente